Naghiu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Iosif Naghiu (1932-2003), dramaturg român
 Octavian Naghiu (1933-2015), tenor român

Vezi și 
 Naghi